Мануэ́ль Ферна́ндес Ферна́ндес (; 21 января 1923, Виго — 12 июня 2012, Мадрид), более известный как Паи́ньо () — испанский футболист, нападающий.

Дважды лучший бомбардир чемпионата Испании, в сезоне 1947/48 с 23 мячами и 1951/52 с 28. В сезоне 1947/48 он вместе с «Сельтой» дошёл до финала Кубка Испании. В том же году он дебютировал в сборной Испании, в матче со Швейцарией (3:3). В 1948-49 он, вместе с Мигелем Муньосем, переходит в «Реал Мадрид». В 1952 году Паиньо выиграл второй Пичичи, но прибывший Альфредо Ди Стефано вытеснил Паиньо из состава клуба и он впоследствии перешёл в «Депортиво» вместе с Луисом Суаресом и Арсенио Иглесиасом. Там же он последний раз играет за Испанию, забив оба мяча в матче со сборной Ирландии в 1955. Заканчивает карьеру в «Гранаде».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Гранада»
Обладатели трофея Пичичи